El nombre Laura Bennett puede referirse a las siguientes personas:

Laura Bennett, triatleta estadounidense;
Laura Bennett, arquitecta y diseñadora estadounidense.